Deacon Stan, Jesus Man titulado El diácono Stan, hombre de Dios en España y Stan de la Iglesia en Hispanoamérica es el séptimo y último episodio de la primera temporada de la serie animada American Dad. En este episodio, Stan competirá contra el vecino Chuck White por el puesto del representante de la iglesia local. Molly Shannon, James Patrick Stuart y Josh Groban son las estrellas invitadas: Shannon es la voz de Christie White, y Stuart interpreta a Doyle, la señora Perkins y el feligrés. Gobran también interperta a un feligrés quejumbroso.

Sinopsis 
Stan llega a niveles extremos para competir contra su rival, Chuck White, para convertirse en el nuevo representante de la iglesia local. Mientras, Steve se enamora de Betsy, la hija de Chuck, y Roger pasa por su etapa de reproducción. 

Stan siempre tiene un enemigo con el que siempre pierde en todo. Siempre trata de llegar a la iglesia hasta que él gana. Luego de que el Diácono se vaya a pescar, Stan, compite contra Chuck White su enemigo para lograr ser el Diácono de la iglesia.

Lo que deben hacer es una gran comida a la casa de Chuck y si la comida gusta ganará un punto en el concurso. Roger pasa por su etapa de reproducción y usan la leche de sus mamas para hacer ensalada para la fiesta.

Episodios de American Dad

en:Deacon Stan, Jesus Man